Вигстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

  (род. 1971) — шведский политик
 Вигстрём, Хенрик (1862—1923) — финский ювелир, шведского происхождения

См. также 
 Викстрём